

Musica

Album
 Sooner or Later, album di BBMak
 Sooner or Later, album di Murray Head
 Sooner or Later, album di Rex Smith
 Sooner or Later in Spain, album di Marah
 Sooner or Later – album di John P. Hammond del 1968

Canzoni
 Sooner or Later, una canzone di Duncan James
 Sooner or Later, una canzone di Madonna
 Sooner or Later, una canzone di Michelle Branch
 Sooner or Later, una canzone dei The Jades
 Sooner or Later, una canzone dei Breaking Benjamin
 Sooner or Later una canzone degli House of Heroes
 Sooner or Later, una canzone di Karen Akers
 Sooner or Later, una canzone di Erich Kunzel e Cincinnati Pops Orchestra
 Sooner or Later, una canzone dei N.E.R.D
 Sooner or Later, una canzone di the Grass Roots
 Sooner or Later, una canzone dei Monrose
 Sooner or Later, una canzone di Dusty Springfield
 Sooner or Later, una canzone dei 7 Seconds
 Sooner or Later, una canzone di Michael Tolcher
 Sooner or Later, a song from Song of the South
 Sooner or Later, una canzone di Switchfoot
 One of Us Must Know (Sooner or Later), una canzone di Bob Dylan
 Some of My Lies Are True (Sooner or Later), una canzone di Huey Lewis and the News

Cinema e televisione 
 Il rapimento di Miss Mhyss (Sooner or Later) – film del 1920 diretto da Wesley Ruggles
 Sooner or Later – film televisivo del 1979 diretto da Bruce Hart
 Sooner or Later – film irlandese del 2018 diretto da Luke Morgan
 Sooner or Later o Früher oder Später – documentario del 2018 diretto da Pauline Roenneberg